Seaverinia är ett släkte av svampar. Seaverinia ingår i familjen Sclerotiniaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Seaverinia